Laurens (voornaam), een jongensnaam

Plaatsen 
Laurens (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Hérault
Laurens (Iowa), een plaats in Iowa, Verenigde Staten
Laurens (South Carolina), een plaats in South Carolina, Verenigde Staten

Personen met de achternaam Laurens 
Henry Laurens, een Amerikaanse koopman en plantage-eigenaar